«Список 500 найкращих пісень усіх часів» опубліковано журналом «Rolling Stone» у листопаді 2004 року та складено на основі опитування 172 відомих музикантів і музичних критиків. Список було оновлено у травні 2010 та квітні 2011 року.

Критерій відбору — не так якість пісень чи їхніх текстів, як успіх і світове визнання. Існує й думка, що в деяких випадках пісні потрапляли до списку більшою мірою завдяки своїм виконавцям.

Статистика списку 
Список складається переважно з американських і британських виконавців: з 500 пісень 357 з США і 117 з Великої Британії. Канада посідає третє місце за кількістю представлених виконавців з десятьма піснями, за нею — Ірландія з вісьмома. Список містить лише одну пісню не англійською мовою XX століття і три — XXI століття. Пісня «Мадді Вотерс» «Rollin' Stone» є найстарішою в списку (1948 рік) і займає 459-у позицію. Найсучасніша пісня — хіт OutKast «Hey Ya!» 2003 року — 180-у позицію.

У списку найбільше пісень The Beatles  — 23, одна з них серед перших десяти (на відміну від списку 500 найкращих альбомів всіх часів журналу «Rolling Stone», де в першу десятку входять чотири їхні альбоми). Далі слідують:
 The Rolling Stones  — 14 пісень;
 Боб Ділан — 12 пісень, його пісня «Like a Rolling Stone» очолює список;
 Елвіс Преслі — 11 пісень;
 The Beach Boys і Джимі Хендрікс — по 7 пісень;
 Чак Беррі, U2, Джеймс Браун, Елтон Джон, Prince, Led Zeppelin і Sly & The Family Stone — по 6 пісень.

Повний список

Примітки

Див. також 
 Список 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone
 Список 100 найкращих гітаристів усіх часів за версією журналу Rolling Stone
 Список 100 найкращих співаків усіх часів за версією журналу Rolling Stone

Посилання 
 Архів офіційного сайту журналу з повним списком пісень

Музичні списки
Списки пісень
Рейтинги